Dodge es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Dodge (Georgia).
Condado de Dodge (Nebraska).
Condado de Dodge (Minnesota).
Condado de Dodge (Wisconsin).